Davidstein steht für:

 Davidstein (Findling), Findling in Mardorf in Niedersachsen
 „Davidstein“, Naturdenkmal in Mardorf in Niedersachsen, siehe Goliathstein (Findling)